Charles Zwolsman (1955-2011), een Nederlandse autocoureur en drugshandelaar
 Charles Zwolsman (1979), een Nederlands autocoureur die in 2006 uitkwam in de Champ Car
 Reinder Zwolsman (1913-1988), een Nederlands zakenman